Вокіган ():

 Вокіган – місто в США, в окрузі Лейк штату Іллінойс.
  — залізнична станція Вокіган, штат Іллінойс, США.
  — невелика річка в окрузі Лейк, штат Іллінойс, впадає в озеро Мічиган.
  — тауншип, округ Лейк, штат Іллінойс, США.

Див. також 
  — історичний хмарочос в Вокігане, штат Іллінойс, США.